Пйотрув-Ґулачув () — село в Польщі, у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства.

Примітки 

Села Келецького повіту